Batalha de Balikpapan, pode se referir a várias ações na Campanha do Pacífico na Segunda Guerra Mundial:
 Batalha naval de Balikpapan, em 24 de janeiro de 1942, em que destróieres americanos danificaram um comboio de tropas japonesas no estreito de Makassar, perto de Balikpapan nas Índias Orientais Neerlandesas.
 Batalha de Balikpapan (1942), 23–25 de janeiro de 1942, em que os japoneses capturaram Balikpapan dos neerlandeses.
 Batalha de Balikpapan (1945), em que forças aliadas recapturaram a área, 7 de julho – 21 de julho de 1945.

Desambiguações de guerras e batalhas